'''John Johansson (fotbollsspelare) kan avse:

 John Johansson (fotbollsspelare född 1894), spelare i Gais
 John Johansson (fotbollsspelare född 1895), spelare i Gårda BK, styrelseledamot i Svenska fotbollsförbundet och elitdomare